Okręty US Navy o nazwie USS "Hoste":
 Pierwszy USS "Hoste" (PF-83) był fregatą patrolową. Przekazany Wielkiej Brytanii. Służył tam jako HMS "Nyasaland" (K587) w latach 1944 - 1946.
 Drugi USS "Hoste" (DE-521)  był niszczycielem eskortowym. W służbie od sierpnia do października 1945. Wcześniej w służbie brytyjskiej w latach 1944-45 jako HMS "Hoste" (K566).

Hoste